Tri Sestry steht für:
Gora Tri Sestry, Berg
Tři sestry (Band)
Siehe auch:
 Drei Schwestern